Woodbridgea är ett släkte av snäckor. Woodbridgea ingår i familjen Diaphanidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Snäckor
Woodbridgea